Ца́плевые  — семейство птиц отряда пеликанообразных. В целом семейство имеет ряд общих признаков, но классификация отдельных видов до сих пор затруднена и находится на стадии пересмотра. Выделение цапель в отдельный отряд цаплеобразные (Ardeiformes) не является общепризнанным.

Цаплевые — живущие на мелководье птицы, обитающие на заболоченных либо медленно текущих водоёмах. Как правило длинноногие, с длинным и узким, приплюснутым с боков клювом и сквозными ноздрями. Они неподвижно стоят в воде и всматриваются в воду, выискивая добычу. Большинство видов гнездится колониями, иногда вперемешку с другими видами птиц. Моногамны, хотя пары обычно держатся только один сезон. Оба родителя строят гнездо — как правило, самец приносит материал для гнезда, а самка занимается его строительством. Также оба родителя насиживают яйца и кормят птенцов. Летают медленно, при этом вытягивают лапы назад, а шею S-образно втягивают в себя, чем отличаются от схожих с ними аистов, ибисов и колпиц, которые наоборот вытягивают голову.

Классификация 
В настоящее время семейство цаплевых разделяют на 4 подсемейства с 18 современными родами и 72 видами. Кроме того, описано более 20 вымерших за несколько последних столетий и около 35 ископаемых видов.

Подсемейство Tigrisomatinae
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 

Подсемейство Botaurinae
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 
 
 

Подсемейство Nycticoracinae
 Род 
 
 
 
 
 † 
 † 
 † 
 † 
 † 
 Род 
 
 
 
 
 Род 
 

Подсемейство Ardeinae
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 † Род 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Род 
 
 Род 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Род

Примечания

Ссылки 
 McCracken, Kevin G. & Sheldon, Frederick H. (1998): Molecular and osteological heron phylogenies: sources of incongruence. Auk (journal) 115: 127—141. PDF текст
 Sheldon, Frederick H.; Jones, Clare E. & McCracken, Kevin G. (2000): Relative Patterns and Rates of Evolution in Heron Nuclear and Mitochondrial DNA. Molecular Biology and Evolution 17(3): 437—450. PDF текст

 
Семейства птиц